Aliti ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Aliti (* 1946), deutsche Schriftstellerin, Kulturschaffende und Theatermacherin
 Fidan Aliti (* 1993), kosovarisch-schweizerischer Fußballspieler